Харцызск:
 Харцызск — город в Донецкой области
 «Харцызск» — футбольный клуб из одноимённого города
 Харцызск — железнодорожная станция